Cynthia Plaster Caster (1947-2022), groupie et artiste américaine ;
 David Albritton (1913-1994), athlète américain ;
 Louise Allbritton (1920-1979), actrice américaine ;
 Terry Albritton (1955-2005), athlète américain, spécialiste du lancer du poids.

Autre 
Albritton peut aussi désigner :
 (34281) Albritton, astéroïde.